Álftafjörður peut désigner :
 Álftafjörður, un fjord islandais de la région Snæfellsnes ;
 Álftafjörður, un fjord islandais secondaire de la région Vestfirðir découchant dans l'Ísafjarðardjúp.